Les langues krou, aussi appelées langues kroumen (au sens large), sont une branche de la famille de langues nigéro-congolaises. Elles sont parlées par près de 10 millions de locuteurs en Côte d'Ivoire et au Liberia.

Langues principales 
 Langues krou (au sens étroit) :
 wé et ses dialectes : wobé  ;
 bété ;
 bakwé ;
 nyabwa ;
 dida ;
 néyo.

Classification

Lexique 
Lexique des langues dogon selon Marchese (1984)

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie 
 Victor Godé, Le dadjriwalé, langue kru de la Côte d'Ivoire, L'Harmattan, 2008, 388 p. 
 Lynell Marchese, Atlas linguistique kru, Agence de coopération culturelle et technique, Université d'Abidjan, 1984 ( éd.), 424 p.

Articles connexes 
 Langues en Côte d'Ivoire
 Langues au Liberia

Liens externes
 

Langue en Côte d'Ivoire
Langue au Liberia
Langue nigéro-congolaise